O Clube Sport Marítimo tem futebol de formação em todos os escalões. Desde dos primórdios que o Marítimo exerceu uma enorme hegemonia no futebol de formação. Aqui fica a lista dos títulos mais importantes conquistados ao longo dos tempos.

Futebol de Formação

Juniores

Nacional
  Campeonato Nacional de Juniores A (0) 
(4 participações)
 Melhor Classificação: 4.º Lugar (2009-10)Regional  Campeonato Regional (36) 
(56 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1962-63; 1965-66; 1967-68; 1968-69; 1969-70; 1971-72; 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1975-76; 1976-77; 1977-78; 1978-79; 1979-80; 1981-82; 1982-83; 1984-1985; 1985-1986; 1987-88; 1988-89; 1990-91; 1991-92; 1992-93; 1994-95; 1995-96; 1996-97; 1997-98; 1998-99; 2001-02; 2004-05; 2006-07; 2012-13; 2014-15;  2015-16; 2016-17; 2017-18;)
)

  Taça da Madeira (6) 
(19 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1998-99; 2004-05; 2005-06; 2007-08; 2010-2011; 2017-2018)

JuvenisRegional  Campeonato Regional (32) 
(52 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1965-66; 1966-67; 1967-68; 1970-71; 1971-72; 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1975-76; 1976-77; 1980-81; 1982-83; 1985-1986; 1986-87; 1987-88; 1988-89; 1989-90; 1990-91; 1992-93; 1993-94; 1995-96; 1996-97; 1997-98; 1998-99; 2000-01; 2001-02; 2003-04; 2004-05; 2006-07; 2007-08; 2011-12; 2013-14)

  Taça da Madeira (6) 
(19 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1999-00; 2002-03; 2007-08; 2011-12; 2015-16; 2017-18)

IniciadosRegional  Campeonato Regional (17) 
(35 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1983-84; 1986-87; 1988-89; 1990-91; 1991-92; 1994-95; 1995-96; 1997-98; 1998-99; 2001-02; 2002-03; 2005-06; 2007-08; 2009-2010; 2010-2011; 2014-2015; 2017-2018;)

  Taça da Madeira (7) 
(19 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (1998-99; 1999-00; 2002-03; 2005-06; 2006-07; 2009-2010; 2014-15)

InfantisRegional Futebol de 11  Campeonato Regional (7) 
(17 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor (2000-01; 2002-03; 2003-04; 2005-06; 2007-08; 2013-14; 2016-17)Regional Futebol de 7  Campeonato Regional (11) 
(28 participações)
 Melhor Classificação: Vencedor''' (1989-90; 1992-93; 1993-94; 1997-98; 2000-01; 2002-03; 2005-06; 2007-08; 2012-13; 2014-15; 2016-17;)

Club Sport Marítimo